Мачовете от група G на Световното първенство по футбол 2010 се играят между 15 и 25 юни 2010. Групата се състои от отборите на , ,  и . Тази група и група D са считани за смъртоносни групи.

Бразилия и Португалия са били в една група през 1966. Тогава Португалия печели с 3:1 и продължава към четвъртфиналите, където побеждава Северна Корея (друг отбор от група G) с 5 – 3, след като губи с 0 – 3; накрая Португалия завършва на трето място.

Победителят от групата, Бразилия, ще се изправи срещу втория от група H, . Вторият от тази група, Португалия, ще се изправи срещу победителя от група H, . Северна Корея има голова разлика -11, най-лошата в цялото Световно първенство поради загубата със 7 – 0 от Португалия. Това бе най-голямата победа на Португалия на Световно първеснтво и най-лошата загуба на Северна Корея.

Кот д'Ивоар срещу Португалия

Бразилия срещу Корейска НДР

Бразилия срещу Кот д'Ивоар

Португалия срещу Корейска НДР

Португалия срещу Бразилия

Корейска НДР срещу Кот д'Ивоар

Източници 
1 кръг
 Две нули за Кот д'Ивоар и Португалия
 Бразилия с измъчена победа над КНДР

2 кръг
 Бразилия надви Кот д'Ивоар
 Португалия унизи Северна Корея със 7:0

3 крг
 Португалци и бразилци си спретнаха „хикс“
 Кот д'Ивоар би КНДР с 3:0, двата тима са аут

Световно първенство по футбол 2010